Ви́ктор Быко́вский:
 Быковский, Виктор Алексеевич (род. 1957) — советский и российский математик, член-корреспондент РАН.
 Быковский, Виктор Владимирович (1869—1909) — русский художник.
 Быковский, Виктор Иванович (1919—1973) — майор, Герой Советского Союза.